Cardigan Bay pode se referir a: 
 Cardigan Bay, uma baía no país de Gales. 
 Cardigan Bay (cavalo), raça de cavalo da Nova Zelândia
 HMS Cardigan Bay (K630), uma fragata antiaérea da Marinha Real Britânica
 RFA Cardigan Bay (L3009), um navio de logística da Frota Real Auxiliar do Reino Unido